MCFC steht für:
 Manchester City Football Club, siehe Manchester City
 Molten Carbonate Fuel Cell, siehe Schmelzkarbonatbrennstoffzelle

Abkürzung